Gontyna Kry е полска нсбм/паган/блек метъл група, основана през 1993 година в град Кошалин.

Дискография 
 Przebudzic ze snu (1994)
 Oblicza prawd zdradzonych dla krzyza (1996)
 Welowie (1997)
 Pusty wieczór (1998)
 Na pohybel chrzescijanstwu (1999)
 Krew naszych ojców (2001)
 Sciezka zapomnianych prawd (2002)
 Kawaleria Swaroga (2004)

Източници

Външни препратки 
  Gontyna Kry в Encyclopaedia Metallum

Полски метъл групи
Полски НСБМ групи
Западнопоморско войводство